Ernst Fuchs (1851-1930) – oftalmologo austriaco
Ernst Fuchs (1903-1983) – teologo tedesco 
Ernst Fuchs (1930-2015) – pittore, designer ed architetto austriaco
Ernst Fuchs (1936-1994) – ciclista svizzero